Karolewko (Bartoszyce)
 Karolewko (Grand Pologne)